Diògenes（en llatí Diogenes, en grec antic Διογένης) fou un ambaixador del rei de Capadòcia Orofernes, que juntament amb Timoteu el rei va enviar a Roma l'any 157 aC, per portar una corona d'or i per renovar l'amistat i l'aliança amb la república romana.

L'objectiu principal dels ambaixadors era sobretot donar suport a l'acusació contra el deposat rei de Capadòcia Ariarates V. Diògenes, amb l'ajut del seu lloctinent Milcíades, va aconseguir el seu propòsit, i amb mentides i calúmnies va obtenir la victòria ja que ningú a Roma no va sortir en defensa d'Ariarates, segons explica Polibi.

Referències 

Reis de Capadòcia